Die Abkürzung MUP bedeutet folgendes:
Spiegelvorauslösung
Innenministerium (Serbien)
Innenministerium (Kroatien)

Abkürzung